Кюнер — фамилия.

Известные носители:
 Кюнер, Рафаэль (1802—1878) — немецкий филолог и педагог.
 Кюнер, Робер (1903—1996) — французский миколог.
 Кюнер, Василий Васильевич (1840—1911) — композитор.
 Кюнер, Николай Васильевич (1877—1955) — русский и советский востоковед-историк и этнограф.
 Кюнер, Фридрих Эдуардович (ок. 1880 — после 1944) — русский и советский архитектор.

См. также 
Кюнерт